Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2014 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2014 im Schach gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden, abgesehen vom SK Trubschachen, der nur 19 Spieler meldete, schöpften alle Vereine das Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen zum Einsatz. Während die SG Zürich mit neun Spielern auskam, setzten der Club d'échecs de Neuchâtel und der SK Mendrisio je 16 Spieler ein. Insgesamt wurden 128 Spieler eingesetzt, von denen 27 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbester Spieler wurde Sebastian Schmidt-Schäffer (SG Riehen) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Christian Bauer, Yannick Pelletier und Lothar Vogt (alle SG Zürich). Mit Markus Rufener (Schwarz-Weiss Bern) und Llambi Pasko (Club d'échecs de Neuchâtel) erreichten zwei Spieler 100 %, beide spielten jeweils eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2014), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 1/2014 (veröffentlicht im März 2014) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom März 2014; ALB = Albanien, AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FID = FIDE, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachklub Réti Zürich

SG Riehen

SG Zürich

Club d’Echecs de Genève

Schachklub Luzern

SG Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

Club d'échecs de Neuchâtel

SK Mendrisio

SK Trubschachen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2014 (PDF; 254 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2014